Иаков (в миру Яков Иванович Немоловский; 12 апреля 1862, село Выгнанка, Новоград-Волынский уезд, Волынская губерния — после 1935) — деятель обновленчества, до 1924 года — епископ Русской православной церкви, епископ Староконстантиновский, викарий Волынской епархии.

Биография 
В 1884 году окончил Волынскую духовную семинарию по первому разряду и назначен надзирателем Житомирского духовного училища.

В 1887 году рукоположён во священника.

В 1894 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и определён законоучителем Волынского женского духовного училища в сане протоиерея.

С 1903 году — инспектор классов того же училища.

С 2 мая 1915 года — преподаватель Житомирского духовного училища.

С 12 августа 1915 года — смотритель Камышинского духовного училища.

В 1917—1919 годах — ректор Волынской духовной семинарии. Митрополит Евлогий (Георгиевский) вспоминал, что «в Житомире выгнали ректора семинарии архимандрита Иерофея и выбрали своего — протоиерея Иакова Немоловского; в разных приходах изгонялись священники, агитация невежественных „социал-псаломщиков“ и т. д.».

6 мая 1922 года хиротонисан во епископа Старо-Константиновского и Изяславского, викария Волынской епархии.

В ту пору усилиями местной власти в епархии начало активно насаждаться обновленчество. Не обладая полной информацией о обновленчестве и находясь под сильным давлением ГПУ, правящий епископ Волынский Аверкий (Кедров) 7 февраля 1924 года провёл пленум Волынского епархиального управления, принявший постановление: «Признать Времен. Всеукраинский Священ. Синод высшим церковным административным органом управления Православной Церковью на Украине до Собора». На самом деле Волынская епархия находилась в канонической автономии и не признавала обновленческий Синод. 6 ноября 1924 года епископ Аверкий выехал «в Москву для выяснения вопроса о состоянии Церкви в настоящее время». Покидая Житомир, он передал управление епархией «старейшему по хиротонии из своих викариев епископу… Иакову (Немоловскому). Но он отказался от управления епархией, и владыка Аверкий передает управление епархией недавно рукоположенному епископу Полонскому Максиму (Руберовскому)».

Однако в конце декабря Волынское губернское ГПУ, узнав о независимой позиции Волынской епархии, потребовало срочно созвать епархиальный съезд, прошедший 30 декабря 1924 года. Съезд, признавший обновленческую власть, завершился окончательным расколом между «обновленцами» и «тихоновцами». Викарные епископы Максим (Руберовский) и Леонтий (Матусевич) поддержали каноническую церковную власть, а епископ Иаков (Немоловский) подчинялся обновленческому Синоду.

В 1925 году присутствовал на Всероссийском обновленческом съезде.

С октября 1935 года вследствие закрытия Староконстантиновской обновленческой епархии уволен на покой.

Дальнейшая судьба неизвестна. Скорее всего, был расстрелян во время большого террора 1937—1938 годов.

Примечания 

Епископы Русской православной церкви
Обновленческий епископат
Выпускники Волынской духовной семинарии
Выпускники Киевской духовной академии